CRAE est un sigle pouvant désigner :
 Cercle de recherche active d’emploi
 Contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation
 , un groupe de pression en faveur des droits de l'enfant.

Voir aussi MacRae, McRae.